Pavla Gruden je lahko:

 Pavla Gruden (1894–1961), medicinska sestra
 Pavla Gruden (1921–2014), pesnica